Bor trifluorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 67,806 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења бора
Флуориди